Johann Daniel Laurenz ist der Name folgender Personen:

* Johann Daniel Laurenz senior (1729–um 1810), deutscher Kupferstecher, Zeichner und Maler 
 Johann Daniel Laurenz junior (1772–1835), deutscher Kupferstecher, Zeichner und Maler